Stella Polaris, de Poolster;
 Stella Polaris (molen), een stellingmolen in Dieden, gemeente Oss;
 Stella Polaris (theater), een Finse theatergroep actief in improvisatietheater.